Hamar Imre (1936) újságíró, szerkesztő, író
 Hamar Imre (1967) sinológus, tibetológus